Kiyotaka Ayanokouji (綾小路 清隆 Ayanokouji Kiyotaka) es el personaje principal del manga y anime Classroom of the Elite.

Apariencia 
Cuando Kiyotaka era un niño tenía una Bata de color blanco, está misma era utilizada en la White Room, al escapar  de la institución, Kiyotaka se dirigió a Tokyo Koudo Ikusei para hacer el examen de Admisión, este mismo logro ingresar con una excelente puntuación de 50/100 algo que ningún otro estudiante a logrado durante años.

En la Academia, Kiyotaka lleva puesto un traje estudiantil de color rojo, una camisa blanca y una corbata con su respectivo pantalón de color verde pálido. Kiyotaka aparenta ser un chico tranquilo y alejado de los problemas, pero este mismo a demostrado su lado oscuro en el transcurso de la serie.

Personalidades

Personalidad 1: Tranquilidad ante todo 
Kiyotaka al inicio fue un chico tranquilo y no demostró algún interés en relacionarse con los demás estudiantes, mientras se desarrolla la historia, Kiyotaka comenzaba a analizar a cada estudiante clasificandolos en categorías: Nivel Alto, Medio y Bajo en inteligencia, este mismo no prefería hacerse notar de lo que podía hacer, entonces mantuvo una cordura de nivel medio. Pero esa cordura no le duró mucho tiempo, Suzune Horikita  descubrió la verdadera personalidad de Ayanokōji y su verdadero objetivo.

Personalidad 2: Emociones contraídas 
pero ahora veamos es otro lado de de las personalidad de Kiyotaka, a esta se le denomina "la personalidad subyugada o contraida" está personalidad fue suprimida por los fuertes controles y el maltrato en la institución "White Room", a esta personalidad se le puede describir como la personalidad estándar de una persona normal, está personalidad empezó a manifestarse cuando conoció a su primera víctima a la que el hace llamar "Herramienta", o conocida por sus compañeros como "Kei Karuizawa".

Habilidades

Durabilidad y condición Física 
Kiyotaka por su fuerte entrenamiento en la "White Room" se le caracterizó por tener un buen físico, "Un cuerpo muy bien trabajado" así lo señala Suzune Horikita en la piscina. Notando su gran estructura muscular ella le preguntó si practicaba deportes, pero este lo negó. Probablemente este resultado sea a la intensa capacitación y entrenamiento que recibió en su infancia.

Inteligencia, rendimiento académico y misteriosa fuerza  
Ayanokōji demostró que puede ser bastante inteligente si el se lo propone pero esto lo pondría en riesgo ante las demás clases, por eso el mantiene (intencionalmente) un rendimiento común y un promedio del mínimo de 60-70 puntos académicos en un examen, demostró tener un entrenamiento de pelea bastante avanzado, esto fue visto en la pelea con Manabu Horikita cuando esté mismo estaba amenazando a su hermana, cuando Ayanokōji quiso intervenir fue recibido con un golpe, pero este lo esquiva de una manera algo impresionante, En las pruebas de educación física, Kiyotaka se enfrentó a Manabu en la prueba de correr la pista de entrenamiento, este mismo no quiso demostrar su verdadera fuerza, pero terminó ganándole a Manabu.

En el secuestro de Kei Karuizawa, Kiyotaka se enfrentó a los guardias de Ryuen, después de una intensa pelea finalmente logra deshacerse de los guardias y enfrentar a Ryuen, este mismo queda impresionado al saber que Ayanokoji había arruinado sus planes desde el principio por lo que inicia una intensa pelea dónde Kiyotaka demuestra su verdadera fuerza.

Referencias  

Personajes de Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e
Estudiantes ficticios
Adolescentes ficticios
Personajes masculinos en anime y manga